Günther Rall – aviatore e generale tedesco
 Heinz Rall – architetto tedesco
 Johann Rall – militare tedesco
 Maximiliane Rall – calciatrice tedesca
 Tommy Rall – attore e ballerino statunitense